

Patronyme 

 Arna Stefanía Guðmundsdóttir (1995-), est une athlète islandaise ;
 Björk Guðmundsdóttir (1965-), est une musicienne, chanteuse, compositrice et actrice islandaise.

Voir aussi 
 Dans le roman Comment je suis devenu stupide de Martin Page, le héros retrouve ses amis dans un bar islandais de la rue Rambuteau nommé le Gudmundsdottir.

Homonymie de patronyme islandais